Lanusse puede referirse a:

 Alejandro Agustín Lanusse (1918-1996), militar argentino, presidente de facto entre 1973 y 1975;
 Juan José Lanusse (1840-1927), político argentino, Gobernador del Territorio Nacional de Misiones entre 1896 y 1905;
 Ernesto Jorge Lanusse (1921-1998), político argentino; 
 Gobernador Lanusse, localidad de la Argentina.